Демидки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Демидки — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Демидки — деревня в Бельском районе Тверской области.

См. также 
 Демид
 Демидково